Альфонс IV — имя правителя ряда стран. Известные носители:
 Альфонсо IV Монах (924—931)
 Альфонсо IV Португальский (1291—1357)
 Альфонсо IV Арагонский (1327—1336)
 Альфонсо IV д’Эсте (1634—1662), герцог Модены и Реджио